Hanhart ist der Familienname von:
 Ernst Hanhart (1891–1973), Schweizer Internist, Humangenetiker und Rassentheoretiker
 Robert Hanhart (* 1925), deutscher Evangelischer Theologe
 Rudolf Hanhart (1780–1856), Schweizer Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor

Hanhart steht für:
 Hanhart, schweizerisch-deutscher Uhrenhersteller